Gebruikersprofiel, representatie van gegevens van een computergebruiker
 Profiel in de informatica, synoniem voor Gebruikersnaam
 ICC-profiel, numerieke tabellen die de karakteristieken van een in- of uitvoerapparaat
 Profiel (object), een langwerpig object dat in twee dimensies dezelfde vorm heeft en ontstaan is door bijvoorbeeld een extrusieproces
 Staalprofiel, genormeerde doorsnede van gewalste stalen balken
 Profiel (geologie), een grafische dwarsdoorsnede van de ondergrond
 Profiel (band), een niet-vlak oppervlak aan de buitenkant van een band
 Omgrenzingsprofiel, maximaal toegestane afmetingen van railvoertuigen
 een vakkencombinatie in het voortgezet onderwijs; zie Tweede fase
 Brandpunt Profiel, een Nederlands tv-programma, vroeger Profiel geheten
 Vleugelprofiel, vorm van de dwarsdoorsnede van een vliegtuigvleugel
 En profil, het profiel of silhouet van een gezicht, van de zijkant gezien 
 Medisch profiel, registratie van bepaalde medische beroepen
Profile
 Profile (Jan Akkerman), elpee van Jan Akkerman uit 1972

Zie ook 
 Profiler, een programma voor het analyseren van de uitvoersnelheid en het geheugengebruik van andere programma's
 Profiler (televisieserie), Amerikaanse televisieserie van 1996 tot 2000